L'édition 2022 du tournoi de tennis de Valence se déroule du 6 au 12 juin sur terre battue en extérieur. Ce tournoi est classé en  catégorie WTA 125.

Zheng Qinwen remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Wang Xiyu, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Aliona Bolsova et Rebeka Masarova.

Faits marquants

Forfaits 
  Irina-Camelia Begu, remplacée par  Olga Danilović
  Marta Kostyuk, remplacée par  Mihaela Buzărnescu
  Aleksandra Krunić, remplacée par  Elsa Jacquemot
  Rebecca Peterson, remplacée par  Réka Luca Jani
  Nadia Podoroska, remplacée par  Renata Zarazúa
  Anna Karolína Schmiedlová, remplacée par  Sara Errani
  Mayar Sherif, remplacée par  Lesia Tsurenko
  Martina Trevisan, remplacée par  Rebeka Masarova

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Chinoise Zheng Qinwen remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en battant en finale sa compatriote Wang Xiyu.

En double, la paire espagnole Aliona Bolsova / Rebeka Masarova remporte le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Valence
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Valence
Tennis en Espagne en 2022
Tennis en juin 2022